Goldbach steht für:
 Goldbach Media, Schweizer Werbevermarktungs-Unternehmen
 Kloster Goldbach, ehemaliger Konvent der Pauliner in Goldbach, Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tatort: Goldbach, deutscher TV-Krimi (2017)
 Raststätten Goldbach Nord und Goldbach Süd an der Bundesautobahn 27 bei Langwedelermoor
 Goldbach (Patrizier), in Wangen und Augsburg beheimatetes adliges Patriziergeschlecht

Gemeinden:
 Goldbach (Unterfranken), Markt im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Roșia Montană, deutsch Goldbach, Gemeinde im Kreis Alba in Siebenbürgen, Rumänien
 Slawinsk (Kaliningrad), Siedlung und Landgemeinde im Rajon Gwardeisk in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946 Goldbach, Kreis Wehlau, Ostpreußen)

Ortsteile in Deutschland:
 Goldbach (Argenbühl), Weiler im Ortsteil Eglofs der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Goldbach (Bischofswerda), Ortsteil von Bischofswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Goldbach (Crailsheim), Stadtteil und Dorf von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Goldbach (Ilmtal-Weinstraße), Ortsteil der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Goldbach (Kammeltal), Ortsteil von Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Goldbach (Nessetal), Ortsteil der Landgemeinde Nessetal, Landkreis Gotha, Thüringen
 Goldbach (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Goldbach (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Goldbach (Waldenburg), Weiler der Stadt Waldenburg (Württemberg), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Ortsteile in der Schweiz:
 Goldbach, Gemeindeteil von Hasle bei Burgdorf, Kanton Bern
 Goldbach ZH, Gemeindeteil von Küsnacht ZH, Kanton Zürich

Ortsteile in Frankreich:
 Goldbach (Goldbach-Altenbach), Gemeindeteil von Goldbach-Altenbach im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich und frühere selbständige Gemeinde

Ortsteile in Polen:
 Kadłubia, deutsch Goldbach, Kreis Sorau, Schlesien, Gemeindeteil von Gmina Żary (deutsch Sorau) im Powiat Żarski in der Woiwodschaft Lebus
 Kalinowo (Skąpe), deutsch Goldbach, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg, Ortschaft in der Gemeinde Skąpe im Powiat Świebodziński in der Woiwodschaft Lebus
 Złotna, deutsch Goldbach, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, Gemeindeteil von Morąg (deutsch Mohrungen) im Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Złotno, deutsch Goldbach, Kreis Glatz, Schlesien, Gemeindeteil von Szczytna (deutsch Rückers) im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Złoty Potok (Leśna), deutsch Goldbach, Kreis Lauban, Gemeindeteil von Gmina Leśna (deutsch Marklissa) im Powiat Lubański in der Woiwodschaft Niederschlesien

Ortsteile in Tschechien:
 Zlatý Potok (Lesná), deutsch Goldbach, aufgelassenes Dorf auf den Fluren von Lesná, Okres Tachov

Fließgewässer:
 Goldbach (Achslacher Bach), linker Zufluss des Achslacher Bachs (rechter Oberlauf der Teisnach (Fluss)) bei Lindenau, Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Goldbach (Alte Aller), linker Zufluss der Alte Aller (unteres Teilstück) bei Langwedel, Landkreis Verden, Niedersachsen
 Goldbach (Aschaff), mit Unterlaufname Flutgraben, rechter Zufluss der Aschaff im kreisfreien Aschaffenburg, Bayern
 Goldbach (Bayerische Schwarzach), rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach bei Waldhäuser, Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Goldbach (Beberbach), linker Zufluss des Beberbachs (zur Humme) bei Grupenhagen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Bernauer Alb), linker Zufluss der Bernauer Alb bei Dorf, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Goldbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers bei im Neumühlsee bei Neumühle, Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Goldbach, deutscher Name des Zlatý potok (Blanice), rechter Zufluss der Blanice zwischen Blanice und Čichtice (Bavorov), Okres Strakonice, Jihočeský kraj, Tschechien
 Goldbach, Oberlaufname des Bleichbachs (zur Elz, zum Oberrhein) bis unterhalb des Forsthauses Muckental, Stadt Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Goldbach (Bode), linker Zufluss der Bode bei Wegeleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Goldbach (Bodensee) – siehe unten bei → Goldbach (Überlinger See)
 Goldbach (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbach (zur Mümling) nahe Rimhorn, Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Goldbach (Chirel), rechter Zufluss der Chirel bei Wattflug, Gemeinde Diemtigen, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Goldbach (Churzeneibach), linker Zufluss des Churzeneibachs (zur Grünen) vor Hinterkurzenei, Gemeinde Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Goldbach, deutscher Name für einen Oberlaufabschnitt und die folgenden Teilungsläufe der Dědina (zur Orlice) bis Opočno, Bezirk Rychnov nad Kněžnou (Reichenau an der Knieschna), Královéhradecký kraj (Region Königgrätz), Tschechien, spezieller auch:
 Großer Goldbach, deutsche Bezeichnung für den rechten Haupt-Teilungslauf
 Kleiner Goldbach, deutsche Bezeichnung für den linken Neben-Teilungslauf
 Goldbach, Oberlaufname bis Wargolshausen des Dippbachs, rechter Zufluss der Fränkische Saale vor der Neumühle, beide Orte zur Gemeinde Hollstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Goldbach (Doppelbach), linker Zufluss des Doppelbachs (zur Mur) in Sankt Lorenzen bei Scheifling, Bezirk Murau, Steiermark
 Goldbach (Drau), linker Zufluss der Drau bei Sankt Nikolai, Gemeinde Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Goldbach (Düte), linker Zufluss der Düte vor Atterfeld, Stadtteil Atter, kreisfreies Osnabrück, Niedersachsen; zuvor lange Grenzbach zu Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Eder), linker Zufluss der Eder bei Röddenau, Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Goldbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Wörnitz) nahe Baldingen bei der Aumühle von Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Goldbach, deutscher Name des Zlatý potok, Alternativname der Blšanka, rechter Zufluss der Eger (zur Elbe) nahe Trnovany (Žatec), Okres Louny, Ústecký kraj, Tschechien
 Goldbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz in Steinsfurt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Goldbach (Emme), linker Zufluss der Emme nach Lützelflüh, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Goldbach (Ems), linker Zufluss der Ems nahe Niedervorschütz, Stadt Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Goldbach (Erbisdorfer Wasser), rechter Zufluss des Erbisdorfer Wassers (zur Striegis) in St. Michaelis, Stadt Brand-Erbisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Goldbach (Este) oder Goldbeck, linker Zufluss der Este bei Moisburg, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Goldbach oder Ziegelbach (Felda), rechter Zufluss der Felda (zur Werra) in Kaltennordheim in der Rhön, Wartburgkreis, Thüringen
 Goldbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab nach Ebnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Goldbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat vor Untereschenbach, Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Goldbach (Gießbach), rechter Zufluss des Gießbachs (zur Oberen Argen) bei Gießen, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Goldbach (Glatt), linker Zufluss der Glatt (zur Thur) in Flawil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Goldbach (Goldach), linker Zufluss der Goldach (zur Isen) bei Hub, Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Goldbach (Grenff), rechter Zufluss der Grenff bei Rückershausen, Stadt Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Goldbach (Große Röder), linker Zufluss der Großen Röder in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Goldbach (Grunnelbach), rechter Zufluss des Grunnelbachs in Niederzwehren, kreisfreies Kassel, Hessen
 Goldbach, deutscher Name des Arany-patak (Güns), rechter Zufluss der Güns, ungarisch Gyöngyös, in Szombathely, deutsch Steinamanger, Komitat Vas, Ungarn
 Goldbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab bei Flinsberg, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Goldbach (Hängerstufbach), linker Zufluss des Hängerstufbachs (zum Kleinen Michelbach, zum Großer Michelbach, zur Großen Mühl) bei Gsenget, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Goldbach (Heimersheimer Bach), rechter Zufluss des Heimersheimer Bachs in Albig, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Hürholzer Siefen), linker Zufluss der Hürholzer Siefen (zur Sülz) bei Oberbergscheid, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Ikva), ungarisch Arany patak, rechter Zufluss der Ikva bei Nagycenk, Kreis Sopron, Komitat Győr-Moson-Sopronim, Ungarn; fließt überwiegend im Burgenland
 Goldbach (Jagst) – zwei Zuflüsse der Jagst in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Goldbach (Jagst, Stimpfach), linker Zufluss der Jagst bei Streitberg, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Goldbach (Jagst, Dörzbach), rechter Zufluss der Jagst in Dörzbach, Hohenlohekreis
 Goldbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl bei Michelbach, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Goldbach oder Ergoldsbacher Bach, rechter Zufluss der Kleinen Laaber in Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut
 Goldbach (Kleine Laber), rechter Zufluss der Kleine Laber in Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Goldbach (Lauerzersee), westlicher Zufluss des Lauerzersees bei Steinen SZ, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Goldbach (Lärchkarbach), rechter Oberlauf von der Karlspitze in den Wölzer Tauern des Lärchkarbachs (zum Donnersbach, zur Enns) im Gemeindegebiet von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Goldbach (Leimbach), rechter Zufluss des Leimbachs (zum Oberrhein) in Balzfeld, Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Goldbach, deutscher Name des Zlatý potok (Losenice), rechter Zufluss der Losenice nahe Kašperské Hory, Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien
 Goldbach (Lößnitzbach), rechter Zufluss des Lößnitzbachs (zur Elbe) in Buchholz, Gemeinde Moritzburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Goldbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Oberrad, kreisfreies Frankfurt, Hessen
 Goldbach (Mandau) – zwei Zuflüsse der Mandau; flussabwärts:
 Goldbach oder Goldflössel, deutsche Namen des Zlaty potok, rechter Zufluss in Varnsdorf, Region Ústecký, Tschechien
 Goldbach (Mandau), rechter Zufluss in Zittau, Kreis Görlitz, Sachsen
 Goldbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall bei Pullach, Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Goldbach (Mehlemer Bach), linker Zufluss des Mehlemer Baches bei Oberbachem-Kürrighoven, Gemeinde Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Möhne), linker Zufluss der Möhne bei Osterhof, Stadtteil Wülfte, Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel bei Andel, Stadt Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Münzbach), linker Zufluss des Münzbachs in Loßnitz, Stadt Freiberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Goldbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) in Happertshausen, Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Goldbach (Murach), rechter Zufluss der Murach (zur Schwarzach, zur Naab) bei Gartenried, Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Goldbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm nach Nieder-Ohmen, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Goldbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz im Bereich des Wöhrder Sees in Wöhrd, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Goldbach (Pfeiferhofgraben), linker Zufluss des Pfeiferhofgrabens (linker Oberlauf des hier noch  Rosenaubach genannten Saußbachs. zur Erlau) bei Pfifferhof, Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Goldbach (Pfreimd), rechter Zufluss der Pfreimd bei Goldbachschleife, Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Goldbach (Prims), linker Zufluss der Prims in Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Goldbach, deutscher Name des Złoty Potok (Prudnik), rechter Zufluss des Prudnik in Prudnik, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Opole, Polen; Grenzbach zu Tschechien
 Goldbach (Pulschnitz), rechter Zufluss der Pulschnitz (zur „Sächsischen“ Saale) bei der Plösenmühle, Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Goldbach (Rabenbach), rechter Zufluss des Rabenbachs (zur Waldnaab) bei Mühlberg, Stadt Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Goldbach (Riderbach), linker Zufluss des Riderbachs (zum Thunersee) im Gemeindegebiet von Oberhofen am Thunersee, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Goldbach (Rikenbach), linker Zufluss des Rikenbachs (zur Luthern) in Ebersecken, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Goldbach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) nahe dem Wetthof, Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Goldbach (Rottum), rechter Zufluss der Rottum (zur Westernach) bei Goldbach, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Goldbach (Saupsdorfer Bach), rechter Zufluss des Saupsdorfer Baches bei Saupsdorf, Stadt Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Goldbach (Schirnbach), rechter Zufluss des Schirnbachs vor Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Goldbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm (zur Eder) bei Waltersbrück, Gemeinde Neuental, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Goldbach (Schwippe), linker Zufluss der Schwippe beim Mönchsbrunnen nahe Sindelfingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Goldbach (Seeblibach), linker Zufluss des Seeblibachs bei Untergrosseck, Gemeinde Romoos, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Goldbach (Seelbach), rechter Zufluss des Seelbachs (zur Südschwarzwälder Murg) nahe Rickenbach (Hotzenwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Goldbach (Selz), linker Zufluss der Selz in Köngernheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Seseke), rechter Zufluss der Seseke in Kamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Goldbach (Simme), rechter Zufluss der Simme vor Boltigen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Goldbach (Söse), rechter Zufluss der Söse bei Nienstedt am Harz, Stadt Osterode am Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Goldbach (Steinach) oder Goldbächlein, rechter Zufluss der Steinach (zur Rodach, zum Main) in Steinach, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Goldbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (über einen Mühlkanal zur Lamitz) vor Nonnenwald, Stadt Schwarzenberg an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Goldbach (Strasburger Mühlbach), linker Zufluss Strasburger Mühlbachs (zur Uecker) zwischen Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern und Wilsickow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Goldbach (Teisnach), linker Zufluss des Achslacher Bachs (zur Teisnach) bei Lindenau, Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Goldbach (Tiefengrundbach), Oberlauf des Tiefengrundbachs (zum Lassingbach, zur Salza) im Gemeindegebiet von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Goldbach (Tollense), linker Zufluss der Tollense nahe Mühlenhagen, Gemeinde Burow, Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldbach (Überlinger See), Zufluss des Überlinger Sees (Teil des Bodensees) bei Goldbach, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Goldbach (Wasenbach), linker Zufluss des Wasenbachs (zur Kyll) bei Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Weiler Ach), linker Zufluss der Weiler Ach bei Obermühlegg, Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Goldbach (Weiße Elster), Zufluss der Weißen Elster bei Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Goldbach (Wirftbach), rechter Zufluss des Wirftbachs nahe Wimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Wolfer Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbachs oder Wolfer Mühlenbachs (zur Mosel) nahe Graach an der Mosel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Goldbach (Wurm), linker Zufluss der Wurm im kreisfreien Aachen, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Anton Goldbach von Sulittaborn (1866–1924), böhmischer Adeliger und Offizier der Königlich-kaiserlichen Armee im Ersten Weltkrieg
 Carl Ludwig Goldbach (1793–1824), deutsch-russischer Botaniker
 Christian Goldbach (1690–1764), Mathematiker, bekannt insbesondere durch die Goldbachsche Vermutung
 Clemens Botho Goldbach (* 1979), deutscher Bildhauer und Installationskünstler
 Daniel Goldbach, Professor für Regelungstechnik an der Fachhochschule Aachen
 Dieter Goldbach (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Erhard Goldbach (1928–2004), Kaufmann (Besitzer der Tankstellenkette Goldin) und Sportmäzen
 Eva Goldbach (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Joachim Goldbach (1929–2008), deutscher Generaloberst
 Johann Georg von Goldbach († 1746), nobilitier Augsburger Patrizier, Stadtrat und Steueramtmann
 Judith Goldbach (* 1981), deutsche Jazzmusikerin
 Kalle Goldbach (* 1951), deutscher Theologe
 Klaus Goldbach (1951–2020), deutscher Fußballspieler
 Lukas Goldbach (* 1981), deutscher Theaterschauspieler
 Maria Goldbach, deutsche Romanistin
 Niklas Goldbach (* 1973), deutscher Künstler
 Sandra Goldbach (* 1977), deutsche Ruderin
 Walter Goldbach, deutscher Feuerwehrmann

Siehe auch:
 Golbach
 Goldach
 Goldbächlein (Selbitz)
 Goldersbach
 Goldfluss
 Goldgraben
 Guldenbach
 Arany-patak (ungarisch für Goldbach)
 Zlatý potok (tschechisch für Goldbach)
 Złoty Potok (polnisch für Goldbach)